Nottingham est le nom de plusieurs villes ou localités.
 Au Royaume-Uni :
Nottingham, ville située en Angleterre, assurément la plus connue de toutes les localités portant ce nom ;
Nottingham est un château près de la ville du même nom.
 Aux États-Unis :
Nottingham, ville située dans l'État du Maryland ;
Nottingham, ville située dans l'État du New Hampshire ;
Nottingham, ville située dans l'État de Pennsylvanie.

Nottingham East, Nottingham South et Nottingham North sont par ailleurs des circonscriptions électorales couvrant la ville et la région de la cité anglaise. Nottingham était une circonscription du Parlement européen.